

Geografia
 Pianelli – centro abitato del comune di Pavullo nel Frignano, provincia di Modena
 Pianelli – centro abitato del comune di Varano de' Melegari, provincia di Parma
 Pianelli – centro abitato del comune di Bobbio, provincia di Piacenza

Persone
 Giovanni Battista Pianelli (fl. XVII secolo) – commediografo italiano
 Giuseppe Salvatore Pianelli, propr. Pianell (1818-1892) – generale e politico italiano
 Orfeo Pianelli (1920-2005) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Vittorio Rossi Pianelli, nome d'arte di Vittorio Rossi (1875-1953) – attore e regista italiano

Altro
 Demetrio Pianelli – romanzo di Emilio De Marchi
 Demetrio Pianelli – sceneggiato televisivo italiano diretto da Sandro Bolchi